Kullas ist der Familienname folgender Personen:

 Harri Kullas (* 1992), estnisch-finnischer Motorradrennfahrer
 Josef Kullas (1808–1880), tschechischer Theaterschauspieler, -regisseur und Unternehmer